Джави — модифицированный арабский алфавит, используемый для записи малайского языка. Является одной из двух официальных систем письма Брунея, также ограниченно используется в Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах, в основном в религиозных целях. До 2003 года в Малайзии на джави выходила крупнейшая газета «Утусан Мелайю».

Краткое описание 
Алфавит джави существовал в течение многих столетий в Нусантаре (малайском мире). Его развитие было связано с принятием ислама. Алфавит состоит, главным образом, из арабских символов, наряду с некоторыми дополнительными знаками, уникальными для джави. К 29 арабским буквам  добавлены шесть: ca, pa, ga, nga, nya, va. Последняя введена в оборот Советом по языку и литературе в 1990-е гг. .

Алфавит джави — одна из самых ранних систем письменности для записи малайского языка. Джави использовался начиная с эры Пасаи, во время эр султанатов Малакка, Джохор и Ачех в XVII веке. Свидетельства этого найдены на табличках Теренггану (Бату Берсурат Теренггану), датированных 1303 годом нашей эры (702 год по исламскому календарю), тогда как самое раннее использование латинского алфавита встречается только в конце XIX века.

Буквы

Примечания

Литература 
 H. S. Paterson (& C.O. Blagden), 'An early Malay Inscription from 14th-century Trengganu', Journ. Mal. Br. R. A. S., II, 1924, pp. 258—263.
 R. O. Winstedt, A History of Malaya, revised ed. 1962, p. 40.
 J. G. de Casparis, Indonesian Paleography, 1975, p. 70-71.

Ссылки 
 И. П. Сусов. История языкознания
 Omniglot article about written Malay

Письменности на основе арабского алфавита